Полич (Polich, Polič, Polić) — фамилия.

Известные носители 
  (1916—1982) — югославский военный врач, ватерполист и спортивный судья, игрок Чемпионата Югославии по водному поло в составе клубов «Партизан» и «Морнар», президент Федерации плавания Хорватии (1951—1954).
  (род. 1953) — югославский и хорватский ватерполист, чемпион Средиземноморских игр (1979) и серебряный медалист летних Олимпийских игр (1980) в составе сборной Югославии.
  (род. 1971) — хорватская актриса, лауреат национальной премии «Золотая арена» за лучшую женскую роль (2000).
  (1912—1997) — словенский юрист и политик, министр внутренних дел (1945—1946) и министр финансов (1946—1953) Словении.
  (1874—1927) — хорватский юрист, педагог и политик, ректор Загребского университета (1919—1920, 1924—1925), член Постоянной палаты третейского суда в Гааге (1920), депутат Национального собрания Королевства сербов, хорватов и словенцев (1925—1926).
  (род. 1952) — американский и канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Монреаль Канадиенс» (1977).
  (1876—1958) — югославский военный деятель, командующий Королевскими военно-морскими силами Югославии (1934—1940).
  (1870—1959) — хорватский католический священник и политик, депутат Сабора Хорватии и Славонии (1911—1918).
  (1883—1908) — хорватский композитор, брат Николы и Янко Поличей.
  (1890—1951) — словенский композитор и дирижёр, директор Словенского национального театра оперы и балета в Любляне (1925—1939, 1945—1948), лауреат Премии Франце Прешерна (1951).
 Полич-Бобич, Миряна (род. 1951) — хорватская испанистка и переводчица, профессор Загребского университета (с 2001), главный редактор журнала Hrvatska revija (c 2012), лауреат премии Хорватской академии наук и искусств в области общественных наук (2016).
 Полич, Нада (более известна как Ана Бекута; р. 1959) — сербская певица в жанре народной музыки.
  (1890—1960) — хорватский поэт, писатель и музыкальный критик, брат Милутина и Янко Поличей.
  (род. 1942) — югославский и словенский актёр, лауреат национальной югославской кинопремии «Золотая арена» за лучшую мужскую роль (1976) и Премии Франца Прешерна (2007) за вклад в исполнительские искусства.
 Полич-Камов, Янко (1886—1910) — хорватский писатель, поэт и драматург, брат Милутина и Николы Полича.